Kitakami – città giapponese 
Kitakami – fiume giapponese 
Kitakami – incrociatore della Marina Imperiale Giapponese